Лычагина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Лычагина, Александра Сергеевна (род. 1993) — российская тхеквондистка, член национальной сборной России.
 Лычагина, Евгения Леонидовна (род. 1972) — российский археолог, профессор ПГНИУ.